Begaafdheid of talent, een aangeboren aanleg
Talent (fysiek), fysieke talenten
Talent (eenheid), een massaeenheid en geldswaarde in de oudheid
Talent (trein), een type trein
Uitgeverij Talent, een uitgever van stripverhalen
Talent (Oregon), een Amerikaanse plaats in de staat Oregon